В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2023 будут участвовать 38 команд. Хозяйки турнира — сборная Словения и сборная Израиля квалифицировалась автоматически на чемпионат. Остальные команды будут соревноваться за 14 мест в квалификационном раунде.

В решающую стадию первенства напрямую квалифицируется победители группы. Также путёвку на чемпионат получат 4 лучших сборных, занявших в своей группе 2-е место. Игры в группах пройдут с 11 ноября 2021 по 12 февраля 2023.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификации прошла 20 августа 2021 года в Мюнхене

Команды будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИБА.

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Рейтинг команд 2 места 
Четыре лучшие команды, занявшие вторые места в группах, выходят в финальный турнир. Если один или оба из хозяев находятся на квалификационных местах, будут квалифицироваться следующие команды, занявшие второе место. Матчи против команды, занявшей четвертое место в каждой группе, не включаются в этот рейтинг.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт ФИБА

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2023
2021 год в баскетболе
2022 год в баскетболе
2023 год в баскетболе